Superior (geestelijke), een overste van een congregatie, soms ook gebruikt voor de directeur van een seminarie of college. 
een Romeinse toevoeging aan provincienamen (tegenovergestelde van inferior), bijvoorbeeld Germania Superior
Superior (band), een Duitse band
Superior (album), een cd uit 2008 van de Deense artiest Tim Christensen
Superior (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
superior (anatomie), een anatomische term
Brough Superior, een Brits historisch motorfietsmerk

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Superior (Arizona)
Superior (Colorado)
Superior (Iowa)
Superior (Montana)
Superior (Nebraska)
Superior (Wisconsin)
Superior (Wyoming)